L'International football cup 1966-1967 est la  et dernière édition de l'International football cup. Elle est disputée par 40 clubs provenant de 11 pays européens.

La compétition est remportée par l'Eintracht Francfort.

Phase de groupes 
Les équipes sont réparties en dix groupes de quatre clubs : quatre dans la section 'A' et six dans la section 'B'. Les clubs belges, français, italiens néerlandais et suisses forment la section 'A' tandis que les clubs de Tchécoslovaquie, d'Allemagne de l'Est, de Pologne, de Suède et de Yougoslavie sont dans les groupes 'B'. Les clubs d'Allemagne de l'Ouest sont répartis dans les deux sections. Les premiers de chaque poule se qualifient pour la phase à élimination directe.

Région Ouest

Groupe A1 

|}

Groupe A2 

|}

Groupe A3 

|}

Groupe A4 

|}

Région Est

Groupe B1 

|}

Groupe B2 

|}

Groupe B3 

|}

Groupe B4 

|}

Groupe B5 

|}

Groupe B6 

|}

Phase à élimination directe 

Les vainqueurs de groupes se rencontrent en quart de finale. Tous les tours de la phase à élimination directe se déroulent en match aller-retour.
Górnik Zabrze et Vorwärts Berlin participant à la Coupe des clubs champions européens 1966-1967 ne sont pas autorisés à poursuivre la compétition.

La finale oppose le FK Inter Bratislava à l'Eintracht Francfort et est remportée par le club allemand sur le score cumulé de 4 buts à 3.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe des clubs champions européens 1966-1967
 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1966-1967
 Coupe des villes de foires 1966-1967

Liens externes 
 Intertoto Cup 1966/67, sur rsssf.com
 Intertoto Cup 1966/67, sur mogiel.net

International football cup
Football en 1966
Football en 1967
Football M4